Монтере́й () — топоним.
 Монтерей — город в Калифорнии
 Монтерей — тихоокеанский залив центрального побережья Калифорнии
 Монтерей — подводный каньон в заливе Монтерей
 Монтерей — округ в центральной части Калифорнии
 Монтерей — пригород Сиднея

См. также 
 Монтерейский рок-фестиваль
 Монтеррей